Kymi peut désigner :

 Kymi, ville en Grèce
 Kymi, fleuve en Finlande
 Kymi, ancienne municipalité rurale de Finlande,
 Kymi, ancien journal de Kotka en Finlande
 , circonscription électorale de Finlande.